Леонардо Самуэль Ольшки (; ) — немецкий, итальянский и швейцарский торговец антикварных книг, писатель и издатель книг, газет т журналов, в 1886 году основал издательство Casa Editrice Leo S. Olschki, базирующееся во Флоренции.

Биография 
Родился 2 января 1861 года в городе Йоханнисбурге, (Восточная Пруссия, современная Польша), в семье еврейских печатников.

Начал работать продавцом книг в Берлине в историческом книжном магазине Кальвари.

В 1886 году он основал в Вероне издательство, которое затем было перенесено в Венецию и Флоренцию (1897).

Получил известность как писатель, описавший старинное книгоиздательство.

Субсидировал газеты Giornale Dantesco и La Cultura.

Во время Первой мировой войны переехал в Швейцарию, так как имел немецкий паспорт, и был вынужден покинуть страну. В Женеве он основал издательство SALSO (от «Societé Anonime Leo S. Olschki»).

В 1920 году вернулся в Италию. За свою работу стал кавалером Большого креста итальянской короны.

В 1939 году, из-за фашистских законов, переехал в Швейцарию, где вскоре скончался.

Семья 
в Берлине и женился на Полине Розен (1862, Варшава — 1895, Венеция). У них было шестеро детей, в том числе романист Леонардо Ольшки (1885—1961). Сыновья Чезаре и Альдо продолжили издательский бизнес.

Награды и премии 
 Орден Короны Италии

Публикации на русском языке 
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках:
 Том 1. Литература техники и прикладных наук от средних веков до эпохи Возрождения. Перевод с немецкого Ф. А. Коган-Бернштейн и П. С. Юшкевича. Предисловие С. Ф. Васильева. Москва, Ленинград: Гостехиздат, 1933.
 Том 2. Образование и наука в эпоху ренессанса в Италии. Перевод с немецкого Е. А. Косминского. Москва, Ленинград: Гостехиздат, 1934.
 Том 3. Галилей и его время. Москва, Ленинград: Гостехиздат, 1934. (Репринт: М.: МЦИФИ, 2000).

См. также 
 Издательство Ольшки

Примечания

Ссылки 
 olschki.it  — сайт издательства Casa Editrice Leo S. Olschki.
 Публикации .

Писатели Италии